6-й межзональный турнир по шахматам — один из этапов шахматных соревнований на первенство мира, проходил в Амстердаме с 19 мая по 24 июня 1964 года.

Право участия в матчах претендентов 1965 г. получали 6 победителей турнира. По правилам ФИДЕ (отменённым в следующем цикле розыгрыша первенства мира) в соревнованиях претендентов могли участвовать не более 5 представителей одной страны. П. Керес и Е. Геллер имели право играть в матчах претендентов без отбора в межзональном турнире, поэтому только 3 представителя СССР вышли в следующий этап. Штейн и Бронштейн оказались «лишними», и вместо них участниками претендентских матчей стали Ивков и Портиш, выигравший дополнительный матч у Решевского.

Турнирная таблица

Матч за 8-е место

Литература

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Межзональные турниры
1964 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в Нидерландах
Май 1964 года
Июнь 1964 года
Спорт в Нидерландах в 1964 году
Международные спортивные соревнования в Амстердаме